Fast and Loose, un film américain de Fred C. Newmeyer sorti en 1930 ;
 Fast and Loose, titre original de Mon mari conduit l'enquête, un film américain de Edwin L. Marin sorti en 1939 ;
 , un film britannique de Gordon Parry sorti en 1954 ;
 , série télévisée britannique de 2011.